La ligne 3 du tramway d'Île-de-France désigne initialement la ligne de tramway desservant les boulevards des Maréchaux de 2006 à 2012, puis exploitée en deux tronçons depuis son prolongement du  :
 La Ligne 3a du tramway d'Île-de-France ou tramway des Maréchaux sud reliant le pont du Garigliano à la porte de Vincennes, mise en service le  sous son nom initial de ligne 3 ;
 La Ligne 3b du tramway d'Île-de-France ou tramway des Maréchaux nord reliant la porte de Vincennes à la porte d'Asnières, mise en service sur une partie du parcours le  et disposant de son trajet actuel depuis le .